Il cognome Disney appartiene a numerose persone:
 Walter Elias "Walt" Disney, cofondatore della Walt Disney Company
 Roy Oliver Disney, fratello di Walt e cofondatore della Walt Disney Company
 Lillian Disney, moglie di Walt
 Elias Disney, padre di Walt
 Roy Edward Disney, nipote di Walt ed ex presidente della Walt Disney Feature Animation

Il nome Disney si può anche riferire a numerosi aspetti dell'impero della Walt Disney Company
 The Walt Disney Company
 Walt Disney Pictures
 Walt Disney Animation Studios
 The Walt Disney Studios
 Parchi a tema Disney
 Disney Channel
 The Walt Disney Company Italia
 Disney Junior 
 Toon Disney
 Playhouse Disney
 Disney XD
Disney+

Può anche riferirsi a:

Disney, un cratere mercuriano
Disney, una città in Oklahoma
Mike Disney, un astronomo
Henry Disney, un entomologo inglese specializzato in Foridi
Wesley E. Disney, un politico statunitense
Disney Street, una strada di Londra

Pagine correlate 
 Disneyland (disambigua)